Achter de dijken (televisieprogramma), televisieprogramma op KRO-NCRV gepresenteerd door Leo Blokhuis
Achter de dijken (De Boeck), compositie van de Belgische componist Marcel De Boeck.
Cor achter de dijken, televisieprogramma op RTV Noord-Holland gepresenteerd door Cor Bakker